

Film
Heartbreak – film del 1931 diretto da Alfred L. Werker
Heartbreak – cortometraggio del 2012 diretto da Tony Christopher

Musica 
 Heartbreak – gruppo musicale britannico
 Heartbreak – album di Bert Jansch del 1982
 Heartbreak – album degli Shalamar del 1984
 Heartbreak – album di Paul Sabu del 1985
 Heartbreak (Make Me a Dancer) – singolo dei Freemasons del 2009, dall'album Shakedown 2
 Heartbreak – singolo di Remy Ma e Fat Joe del 2017, dall'album Plata o plomo